Кубок Хорватии по футболу 2000/01 года () — 10-й розыгрыш Кубка Хорватии по футболу.

Предварительный раунд

Первый раунд

Второй раунд

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Ссылки 
Официальный сайт 
Статистика на rsssf.com 

2000/2001
Спорт в Хорватии в 2000 году
Спорт в Хорватии в 2001 году
Футбол в Европе в 2000 году
Футбол в Европе в 2001 году